

Persone 
 Bianca Maria Piccinino (1924) – giornalista, conduttrice televisiva e autrice televisiva italiana
 Francesco Piccinino (1407-1449) – condottiero italiano
 Jacopo Piccinino (1423-1465) – condottiero e capitano di ventura italiano
 Niccolò Piccinino (1386-1444) – condottiero e capitano di ventura italiano

Pagine correlate 
 Piccinino – famiglia di armorari proveniente da Pontremoli ma presenti a Milano nel XVI secolo